Il singolare del torneo di tennis Tesoro Women's Challenge 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sharon Fichman che ha battuto in finale Tadeja Majerič 6–3, 6–2.

Teste di serie 

  Shuai Zhang (semifinale)
  Sharon Fichman (campionessa)
  Heidi El Tabakh (primo turno)
  Tadeja Majerič (finale)

 Florencia Molinero (quarti di finale)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Petra Rampre (primo turno)
 Anne Schäfer (secondo turno)

Qualificate 

  Misa Eguchi (primo turno)
  Asia Muhammad (primo turno)
  Marija Šiškina (primo turno)
  Viktorija Tomova (primo turno)

 Jovana Jakšić (primo turno)
 Tetjana Arefyeva (semifinale)
 Natalia Pluskota (secondo turno)
 Belinda Bencic (secondo turno)

Wildcard 

  Jennifer Elie (primo turno)
  Louisa Chirico (secondo turno)

 Elizabeth Johnson (primo turno)
 Jan Abaza (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tesoro Women's Challenge 2013